A Világok harca cím a következőkre vonatkozhat:

Világok harca (1898), H. G. Wells regénye
Világok harca (1938), Wells történetének rádiójátéka Orson Welles rendezésében
Világok háborúja (1953), Byron Haskin filmje
Világok harca (1978) az 1938-as rádiójáték alapján készült zenei album Jeff Wayne-től
Világok harca (1988–1990), amerikai televíziós sorozat
Világok harca (2005) Steven Spielberg filmje
Világok harca (2006), a South Park sorozat egyik epizódja
Világok harca (2019), Craig Viveiros filmje
Világok harca, számítógépes játék
Világok harca (musical) 
Világok harca (novella)

Jegyzetek